Cynodon est un mot grec qui signifie « dents de chien » (en grec : canis + dens).

Cynodon est le nom scientifique : 
 d'un genre de plantes : Cynodon Rich. 1805 ;
 d'un genre de poissons : Cynodon Agassiz in Spix & Agassiz, 1829.

Notes